Reprezentacja Portugalii w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Portugalii w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialna jest Federação Portuguesa de Rugby, członek Rugby Europe oraz World Rugby.

Pierwszym turniejem, w jakim uczestniczyła, były eliminacje do 1993 Rugby World Cup Sevens, które odbyły się w maju 1992 roku w Katanii.

Turnieje

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w mistrzostwach Europy

Udział w World Games

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Reprezentacje Portugalii w rugby union